Mniejszość Niemiecka – komitet wyborczy mniejszości niemieckiej
 Mniejszość niemiecka w Polsce – mniejszość narodowa